Beförderungsanlage steht für:
 Förderanlage, Fördermittel in der Logistik des Stück- und Schüttguttransports
 Aufstiegshilfe (Erschließung), Anlagen im Personentransport